Auschwitz kan bland annat syfta på:

Auschwitz – ett nazistiskt koncentrations- och förintelseläger som var verksamt åren 1940–45
Auschwitz – det tyska namnet på en polsk stad där lägret koncentrationslägret med samma namn låg, se Oświęcim
Hertigdömet Auschwitz – ett hertigdöme i det österrikiska kronlandet Galizien